196-й истребительный авиационный полк — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк формировался в июне 1941 года в районе Пушкина

В составе действующей армии во время ВОВ c 22 июня 1941 по 18 августа 1941 и с 30 ноября 1941 по 14 ноября 1944 года.

На 22 июня 1941 года базируется в районе Пушкина.  На вооружении полка состояли истребители МиГ-3. В течение июня - августа 1941 года действует в районе Ленинграда. В июле 1941 года отмечены действия полка в районе Псков - Дно - Сольцы c аэродрома Малетино.

В середине августа 1941 года отправлен на переформирование. Осенью 1941 года перевооружён истребителями P-40 и P-40E и в конце ноября 1941 года вернулся на Ленинградский фронт. Вплоть до июля 1944 года действует под Ленинградом, в основном на южных и юго-восточных подступах к нему: Слуцк, Пулково, Красный Бор, Мга, Любань, Колпино.

С февраля 1942 года, сменив 127-й истребительный авиационный полк, прикрывает Тихвин. Весной 1942 года принял от 154-го авиационного полка его P-40, переоборудованные советским мотором М-105.

В феврале 1943 года принимает участие в Красноборской операции. В 1943-1944 годах базировался на аэродроме Плеханово, прикрывая железнодорожный узел Волхов и переправы через Волхов.

В апреле-июне 1943 года полк большей частью проходил переобучение в Красноярске, в 45-м запасном авиационном полку, где получил самолёты P-39 «Aircobra». В составе полка был именной самолёт «Александр Невский», на котором летал капитан А. Д. Билюкин.

В июне-июле 1944 года принимал участие в Выборгской операции, действовал против финских войск в районе Кексгольма, Сяйние. В июле 1944 года на вооружение полка поступили самолёты Як-1. В сентябре 1944 года полк был переброшен на Кольский полуостров. Принимает деятельное участие в Петсамо-Киркенесской операции, так 12 октября 1944 года штурмует аэродром Салмиярви. Действовал в небе Заполярья и Норвегии до окончания боевых действий в том регионе, с 14 ноября 1944 года выведен в резерв и больше в ходе Великой Отечественной войны участия в боевых действиях не принимал.

Полк в начале 50-х принимал участие в войне в Корее, где стал одним из наиболее отличившихся полков, сбив 104 вражеских самолёта. Расформирован в 1960 году.

Полное наименование 
 
 196-й истребительный авиационный полк

Подчинение

Командиры 

 Артемьев Николай Сергеевич, подполковник, 25.04.1940 — 12.1943
  Чирков, Андрей Васильевич, майор, 17.12.1943 — 22.06.1944
 Малиновский, Иван Антонович, майор, 10.07.1944 — 19.01.1945
 В. Алексеев, подполковник, ??? — 1948
  Шишкин, Александр Павлович, полковник, март 1948 — 21.07.1949
  Пепеляев, Евгений Георгиевич, подполковник, ноябрь 1950 — ноябрь 1952
 Митусов, Алексей Иванович, подполковник, ноябрь 1952 — декабрь 1955
 Бордун Анатолий Зиновьевич, подполковник, ноябрь 1955—1957

Отличившиеся воины полка

Примечания

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
 Справочник 

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Авиационные формирования СССР в Корейской войне
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
История Дальнего Востока
Участники Прибалтийской оборонительной операции